Hainzl ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Hainzl (* 1974), Überlebender des Grubenunfalls in Lassing (Österreich), siehe Grubenunglück von Lassing
 Otto Hainzl (* 1968), österreichischer Fotograf
 Sandra Hainzl (* 2003), deutsche Radrennfahrerin
 Sepp Hainzl (1888–1960), österreichischer Politiker
 Wolfgang Hainzl (* 1967), österreichischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Hainzl Industriesysteme
 Hainzel